Перепись населения Сербии 2002 года стала первой переписью населения страны после распада Югославии. В результате войн и массовых потоков беженцев этническая и конфессиональная структура Сербии претерпела изменения. Перепись населения должна была дать точные данные.

Национальный состав Сербии (без Косово)

Национальный состав Центральной Сербии

Национальный состав Воеводины

 Национальный состав Косово и Метохии

Национальный состав Центральной Сербии и Воеводины, согласно переписи 2002 года:

См. также 
 Население Сербии
 Переписи населения в Сербии
Переписи населения в 2002 году

Примечания 

Сербия
Переписи населения в Сербии
2002 год в Сербии